

Живопис 
 Алегорія живопису (Вермер) — картина голландського художника Яна Вермера, створена в період між 1666 та 1669 роками.
 Алегорія живопису (Адріан ван дер Верфф) — картина голландського художника  створена в 1694 році.
 Алегорія живопису (Пітер ван дер Верфф) — картина голландського художника  створена в 1716 році.
 Алегорія живопису (Райсбрак) — картина голландського художника Людовіка Райсбрака, створена в 1717 році.
 Алегорія живопису (Трієр) — гравюра французького гравера та портретиста  створена в період між 1775 та 1791 роками.